Street Corner (deutsch Straßenecke) ist der Titel folgender Film:

 Street Corner (1929), US-amerikanischer Kurzfilm von Russell Birdwell 
 Street Corner (1948), US-amerikanischer Spielfilm von Albert H. Kelley 
 Street Corner, Originaltitel von An der Straßenecke, britischer Spielfilm von Muriel Box (1953)